Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Буэнос-Айресе (Аргентина) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере 626,5 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году турнир состоялся в период с 13 февраля по 19 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард": 
  Доминик Тим
  Факундо Диас Акоста 
  Гидо Пелья 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг: 
  Уго Деллиен
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Янник Ханфманн
  Хуан Пабло Варильяс
  Камило Уго Карабелли
  Душан Лайович
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Буэнос-Айрес
Теннис
Февраль 2023 года
Открытый чемпионат Аргентины по теннису